Битва се може односити на:
  Битва (везиште бродова) 
  Битва (река у Мачви)